Giovanni Bognetti – giurista italiano.
 Giovanni Bognetti – regista e sceneggiatore italiano.
 Giovanni Bognetti – storico italiano.